Valter Birsa (Šempeter pri Gorici, 7 de agosto de 1986) é um futebolista esloveno que atua como meia. Atualmente, joga pelo .

Carreira 
Birsa construiu uma carreira primeiramente no futebol frances, pelo Sochaux e Auxerre, ficando cinco temporadas no total. No campeonato italiano que Birsa consolidou-se numa liga de maior expressão e na seleção eslovena que atualmente é um dos principais nomes sendo também um dos que têm mais partidas oficiais disputadas.

Seleção 
Birsa representou a Seleção Eslovena de Futebol na Copa do Mundo de 2010.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol
 Perfil em Topforward
 Perfil em Soccerway
 Perfil no site oficial da Associação de Futebol da Eslovênia

Futebolistas da Eslovénia
Futebolistas do ND Gorica
Futebolistas do Football Club Sochaux-Montbéliard
Futebolistas da Association de la Jeunesse Auxerroise
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Futebolistas do Torino Football Club
Futebolistas da Associazione Calcio Milan
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas do Cagliari Calcio
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010